Panunfnik ist der Familienname von 

Andrzej Panufnik (1914–1991) polnischer Komponist
Roxanna Panufnik (* 1968) englische Komponistin, Tochter von Andrzej Panufnik